Ненапряжённый огублённый (огу́бленный) гласный переднего ряда верхнего подъёма (; ) — один из гласных звуков. Для обозначения символа в Международном фонетическом алфавите используется знак ʏ, в алфавите X-SAMPA — Y.

Примеры 

Гласные переднего ряда
Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные
Огублённые гласные